Die Saison 2008/09 der slowenischen Eishockeyliga wurde mit insgesamt zehn Mannschaften ausgetragen, denen sich in den Playoffs die beiden slowenischen Teilnehmer an der österreichischen Erste Bank Eishockey Liga hinzugesellten. Erstmals nahmen mit dem KHL Medveščak Zagreb und dem KHL Mladost Zagreb auch zwei kroatische Teams an der Meisterschaft teil. Slowenischer Meister wurde der HK Jesenice, der seinen Titel im Finale gegen den HDD Olimpija Ljubljana verteidigen konnte.

Grunddurchgang

Playoffs 
Die Mannschaften auf den Plätzen eins bis acht waren für die Playoffs qualifiziert. In Achtel- und Viertelfinale wurden die Gegner für die beiden an der EBEL beteiligten Teams ermittelt, die im Halbfinale dazu kamen. Diese beiden setzten sich gegen die Halbfinal-Teilnehmer der slowenischen Liga durch und ermittelten den slowenischen Meister unter sich. Mit einem klaren 4:0 in der Finalserie wurde dies der HK Jesenice.

Achtelfinale 
 KHL Medveščak Zagreb (1) – Slavija Ljubljana (8) 2:0 (9:1, 6:1)
 HK Triglav Kranj (3) – HK Bled (6) 2:1 (5:3, 2:6, 6:0)
 HK Toja Olimpija (4) – HD mladi Jesenice (5) 2:0 (4:1, 3:1)
 HDK Stavbar Maribor (2) – KHL Mladost Zagreb (7) 2:0 (3:1, 4:2)

Viertelfinale 
 KHL Medveščak Zagreb (1) – HK Toja Olimpija (4): 2:0 (3:2, 4:3)
 HDK Stavbar Maribor (2) – HK Triglav Kranj (3): 2:1 (2:3, 3:2, 7:2)

Halbfinale 
Im Halbfinale stießen die beiden EBEL-Mannschaften hinzu.

 HDD Olimpija Ljubljana – KHL Medveščak Zagreb (1) 2:1 (0:1, 6:3, 4:1)
  HK Jesenice – HDK Stavbar Maribor (2) 2:0 (8:2, 3:2)

Finale 
 HDD Olimpija Ljubljana – HK Jesenice 0:4 (2:5, 1:2, 0:2, 1:2)

Statistiken

Kader des slowenischen Meisters

Quellen 
 Ergebnisse und Statistiken auf der Homepage des slowenischen Verbandes

2008/09
Eishockeysaison 2008/09